Poblana är ett släkte av fiskar. Poblana ingår i familjen Atherinopsidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Silversidartade fiskar
Poblana